Siechen ist der Familienname von
 Carl Siechen († 1869), Berliner Unternehmer und Gastronom
 Franz Siechen (1845/46–1913), Berliner Unternehmer und Gastronom 
 Max Siechen (1850–1897)

sowie der Name vom
 Bierhaus Siechen, bekannte Berliner Gaststätte, im Volksmund „Siechenhaus“ genannt

Siehe auch:
 Siechenhaus